Всенародное голосование по проекту Конституции Российской Федерации было проведено 12 декабря 1993 года, одновременно с выборами депутатов Государственной Думы и Совета Федерации — палат Федерального Собрания — российского парламента, вводимого заключительными и переходными положениями принимаемой Конституции.

Предыстория

Разработка проекта новой Конституции России 

12 июня 1990 года Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, в которой впервые была поставлена задача разработки новой российской Конституции на основе провозглашенных в ней принципов, включая принцип разделения властей. А 16 июня того же года была образована Конституционная комиссия I Съезда народных депутатов РСФСР (председатель Б. Н. Ельцин, ответственный секретарь О. Г. Румянцев), начавшая этот процесс.

Параллельно различными политическими силами разрабатывались и предлагались к обсуждению свои проекты новой конституции. Например, отдельный президентский проект был опубликован 30 апреля 1993 года.

К сентябрю 1993 года официально рассматривались только два проекта: проект Конституционной комиссии Съезда народных депутатов РФ и проект Конституционного совещания, созванного 5 июня 1993 года по указу Президента России Б. Н. Ельцина.

Конституционный кризис 

Противостояние и противоборство политических сил, законодательной и исполнительной властей привело к значительной затяжке принятия новой Конституции.

21 сентября 1993 года Президент России издал Указ «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации», которым постановлял прервать осуществление законодательной, распорядительной и контрольной функций Съездом народных депутатов России и Верховным Советом России; прекратить полномочия народных депутатов Российской Федерации; представить единый согласованный Конституционной комиссией и Конституционным совещанием проект Конституции Российской Федерации в соответствии с рекомендациями Рабочей группы Конституционной комиссии; провести выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.Конституционная реформа в Российской Федерации практически свёрнута. Верховный Совет блокирует решения Съездов народных депутатов Российской Федерации о принятии новой Конституции……В сложившихся условиях единственным соответствующим принципам народовластия средством прекращения противостояния Съезда, Верховного Совета, с одной стороны, Президента и Правительства, с другой, а также преодоления паралича государственной власти, являются выборы нового Парламента Российской Федерации.

Кульминацией этого конфликта стали события сентября — октября 1993 года в Москве, когда в ходе вооружённого столкновения между властями, их сторонниками произошёл так называемый «разгон» Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации с применением оружия и бронетехники и многочисленными человеческими жертвами.

Завершение работы над проектом новой Конституции России 
В условиях создавшегося политического и конституционного кризиса принятие новой Конституции должно было поспособствовать установлению стабильности в обществе. Для окончательной выработки проекта в октябре 1993 года за основу был принят проект Конституционного совещания, вобравший в себя ряд положений проекта Конституционной комиссии. Во вновь созданных органах Конституционного совещания: Государственной палате (координаторы Б. А. Золотухин и А. М. Яковлев) и Общественной палате (координатор А. А. Собчак), а также в Комиссии конституционного арбитража Конституционного совещания, с привлечением представителей субъектов Российской Федерации, народных депутатов, их различных фракций, специалистов и рабочих групп была осуществлена значительная доработка проекта Конституции.

1 ноября 1993 года состоялось заседание Комиссии конституционного арбитража, которая вынесла шесть решений по остававшимся спорным вопросам. 3 ноября прошла встреча с руководителями регионов, которые предложили создать временную рабочую группу для учёта предложений, поступивших от регионов. В течение суток данной рабочей группой были переработаны четыре статьи проекта.

По завершении разработки проекта Конституции 5 ноября 1993 года была образована группа по редактированию проекта Конституции Российской Федерации, одобренного Конституционным совещанием, которой было разрешено стилистическое и технико-юридическое редактирование проекта, внесение в проект изменений и дополнений, не имеющие концептуального характера. Также директором Института русского языка РАН был созван учёный совет по обсуждению проекта.

8 ноября отредактированный ориентировочный текст проекта, завизированный редакционной группой и учёным советом, был представлен Президенту России. К середине того же дня работа над проектом была полностью завершена:Скажу для историков, подписал проект Конституции, и как говорится, поставил последнюю точку 8 ноября 1993 года, в 15 часов 15 минут.

9 ноября окончательный текст проекта новой Конституции Российской Федерации, предлагаемый к утверждению всенародным голосованием, был направлен Президентом России  и средствам массовой информации для обнародования. Его опубликование было осуществлено 10 ноября 1993 года в «Российских Вестях», «Российской газете», «Известиях». Несколько позднее проект опубликовали также в местных периодических изданиях.

Правовые моменты президентских указаний о проведении всенародного голосования 

В связи с прекращением деятельности народных депутатов и судей Конституционного суда Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин при фактическом пренебрежении действующей конституцией издал ряд указов, санкционирующих проведение всероссийского голосования по проекту конституции и парламентских выборов, целью которых было принятие нового Основного закона, смена конституционного строя страны.

Согласно указу Президента России от 15 октября 1993 года № 1633 «О проведении всенародного голосования по проекту Конституции Российской Федерации», датой всенародного голосования был определён день 12 декабря 1993 года; в бюллетени, напечатанные на русском языке (в республиках в составе Российской Федерации, автономной области и автономных округах — также на соответствующих языках) должна была быть включена следующая формулировка:«Принимаете ли Вы Конституцию Российской Федерации?»«Да» или «Нет».

Проводимое «всенародное голосование», на котором гражданам России предполагалось проголосовать за принятие Конституции Российской Федерации, официально не называлось «референдумом» ввиду того, что Президент России, согласно действовавшему законодательству, формально не мог быть инициатором проведения референдума. Так, в законе РСФСР от 16 октября 1990 года № 241-1 «О референдуме РСФСР» говорилось, что право принятия решения о проведении всероссийского референдума — всенародного голосования по наиболее важным вопросам государственной и общественной жизни Республики — принадлежит Съезду народных депутатов РСФСР, а в периоды между съездами — Верховному Совету России (ст. 9). Решение о проведении референдума могло быть принято либо Съездом народных депутатов РСФСР, либо Верховным Советом РСФСР по их собственной инициативе, а также по требованию: не менее чем одного миллиона граждан РСФСР, имеющих право на участие в референдуме; не менее одной трети от общего числа народных депутатов РСФСР (ст. 10). Данный закон действовал до 16 октября 1995 года, пока не был отменён Федеральным конституционным законом от 10 октября 1995 года № 2-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации».

Существенным отличием указа Президента России «О проведении всенародного голосования по проекту Конституции Российской Федерации» от означенного Закона РСФСР «О референдуме» было также положение о том, что Конституция России считалась бы принятой, если бы «за её принятие проголосовало более 50 процентов избирателей, принявших участие в голосовании» (п. «и» ч. 2 ст. 22 Положения о всенародном голосовании, утверждённого Указом), тогда как по Закону о референдуме решения по конституции считаются принятыми, только если «за них проголосовало более половины граждан РСФСР, внесённых в списки для участия в референдуме» (абз. 4 ст. 35 Закона РСФСР).

Указ Президента России «О проведении всенародного голосования по проекту Конституции Российской Федерации» и другие акты о всенародном голосовании по проекту Конституции Российской Федерации не были официально признаны противоречащими действовавшей на момент их утверждения Конституции (Основному Закону) Российской Федерации — России, в статье 121-8 которой говорилось:Указы Президента Российской Федерации не могут противоречить Конституции и законам Российской Федерации. В случае противоречия акта Президента Конституции, закону Российской Федерации действует норма Конституции, закона Российской Федерации.

Проведение всенародного голосования 
За исключением Чечни и Татарстана, практически все регионы, даже те, где региональные Советы ранее признавали указы Б. Н. Ельцина о роспуске Советов неконституционными, а А. В. Руцкого — исполняющим обязанности Президента России, включились в подготовку к всенародному голосованию и выборам в Федеральное Собрание.

Перед всенародным голосованием было отмечено проведение широкой антиконституционной агитации. Против принятия проекта Конституции Российской Федерации выступили национальные (особенно в республиках) и коммунистические (особенно в регионах «Красного пояса») движения.

Критическую позицию по проекту Конституции Российской Федерации занял Председатель Верховного Совета Башкортостана М. Г. Рахимов, выступивший против принятия проекта Конституции из-за изъятия из неё Федеративного договора.

Коммунистическая партия Российской Федерации (лидер Г. А. Зюганов), выдвигая кандидатов на выборы в Федеральное Собрание, агитировала против принятия проекта Конституции. С соответствующими обращениями выступили обкомы КПРФ.

Либерально-демократическая партия России (лидер В. В. Жириновский) подвергла критике статью 5 проекта Конституции (о национальных республиках, автономных округах и автономной области), но агитировала за её принятие на всенародном голосовании.

25 ноября 1993 года Центризбирком (председатель Н. Т. Рябов) и Третейский информационный суд (председатель А. Б. Венгеров), созданный для рассмотрения споров, касающихся предвыборной агитации, сделали совместное заявление о недопустимости использования эфирного времени для агитации против принятия проекта Конституции. Вскоре на встрече Президента России с лидерами политических сил в Кремле с подобными заявлениями выступили А. А. Собчак и А. Н. Шохин. 29 ноября председатель правительственной комиссии по проведению всенародного голосования В. Ф. Шумейко выступил с разъяснением о «нечестности» кандидатов в депутаты Федерального Собрания, критикующих проект Конституции, поскольку законодательную основу для самого Федерального Собрания призвана создать предлагаемая к принятию Конституция Российской Федерации.

1 декабря Третейский информационный суд осудил разъяснения В. Ф. Шумейко, дав заключение о том, что кандидаты в депутаты вправе самостоятельно определять содержание и форму своих предвыборных выступлений и высказываний, в том числе по проекту Конституции России. 2 декабря Центризбирком постановил оставить без удовлетворения обращение В. Ф. Шумейко о снятии с регистрации КПРФ и Демократической партии России (лидер Н. И. Травкин) за их агитацию против проекта Конституции России.

10 декабря 1993 года Президент России и 11 декабря председатель Центризбиркома выступили с обращениями к гражданам России, в котором призвали всех прийти 12 декабря на всенародное голосование, описав важность значения принятия новой Конституции Российской Федерации.

Всенародное голосование проводилось с 8:00 до 22:00 часов по местному времени (по избирательным участкам, где проголосовали все зарегистрированные избиратели, соответствующие участковые избирательные комиссии были вправе прекратить голосование ранее 22:00).

Поздним вечером 12 декабря на телеканале «Останкино» начался 8-часовой телемарафон «С Новым политическим годом!» (ведущие Тамара Максимова, Валентина Жданова, Алексей Пиманов), где в прямом эфире отслеживался подсчёт голосов, шла трансляция из Государственного Кремлёвского дворца. Во время телемарафона случился конфуз: когда данные о результатах выборов поступали с задержкой и по мере их поступления гости, приглашенные праздновать победу пропрезидентских партий, один за другим начали покидать студию. Стала знаменитой реплика Ю. Ф. Карякина, сказанная тогда в эфире: «Россия, ты одурела!». Согласно заявлению Центризбиркома, никто из его членов не имел отношения к организации или проведению этого телевизионного шоу.

Тем же вечером на телеканале «РТР» после программы «Вести» начался ночной информационный канал (НИКА), где приглашённые лица рассуждали о выборах, с прямыми включениями с мест голосования.

Выборы в Федеральное Собрание Российской Федерации 

Одновременно со всенародным голосованием по Конституции России были проведены выборы депутатов в Государственную думу и выборы депутатов в Совет Федерации первого созыва — органы, введение которых предусматривалось проектом новой Конституции. На выборах в Думу победила ЛДПР (лидер В. В. Жириновский). Демократические партии и блоки, включая крупнейший проправительственный блок «Выбор России» (лидер Е. Т. Гайдар) в сумме получили менее половины голосов избирателей.

При этом, согласно указу Президента России от 19 октября 1993 года № 1661 «О некоторых мерах по обеспечению государственной и общественной безопасности в период проведения избирательной кампании 1993 года», от участия в выборах в Федеральное Собрание были отстранены партии и организации, члены которых принимали участие в столкновениях в сентябре-октябре 1993 года на стороне Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации.

Региональные выборы 
В ряде регионов совместно со всенародным голосованием по проекту Конституции Российской Федерации и выборами депутатов Федерального Собрания были проведены региональные выборы.

В Москве состоялись выборы в Московскую городскую думу. В Волгоградской области прошли выборы в Волгоградскую областную Думу.

В Башкортостане состоялись выборы из двух кандидатов Президента Республики Башкортостан. Им был избран Председатель Верховного Совета Республики Башкортостан М. Г. Рахимов, набравший 63 % голосов избирателей. При этом, после объявления официальных результатов он заявил, что «всегда выступал против института президентства Башкортостана, считая, что в России должен быть один президент».

В Чувашии выборы Президента Чувашской Республики не выявили победителя в первом туре, так как ни один из семи претендентов не набрал необходимого большинства голосов. По результатам второго тура голосования, прошедшего через неделю, первым президентом Чувашской Республики стал бывший Министр юстиции Российской Федерации Н. В. Фёдоров.

Республика Татарстан 
Ещё 24 июня 1993 года власти Татарстана отозвали свою делегацию из Конституционного совещания из-за «игнорирования им законодательной инициативы Республики Татарстан о новом видении федерализма в России».

В ноябре в республике был создан Координационный совет, в который вошли более 37 различных политических организаций (большей частью национальные и коммунистические). Задачей совета была организация бойкота, использование всех легальных средств для того, чтобы не допустить всенародного голосования и выборов на территории Татарстана. В конце ноября сессия Верховного Совета Республики Татарстан приняла постановление о несогласии с проектом российской Конституции. К всенародному голосованию по всей республике было организовано распространение газеты «Суверенитет», вышедшей тиражом 500 тысяч экземпляров, в которой заявлялось, что участие в выборах в Федеральное Собрание — это «измена государственным интересам Татарстана».

Перед всенародным голосованием Президент Татарстана М. Ш. Шаймиев подтвердил, что в республике созданы все условия для свободного волеизъявления, поскольку граждане Республики Татарстан по Конституции Татарстана 1992 года обладают гражданством России. Он также указал, что власти республики будут считать новую Конституцию Российской Федерации принятой в целом по стране, даже если она не найдёт поддержку в некоторых республиках, в частности в Татарстане.

Вследствие призыва властей и различных политических сил Татарстана бойкотировать всенародное голосование 12 декабря 1993 года в республике была зафиксирована рекордно низкая явка избирателей (менее 15 %). Так, в Актанышском районе на избирательные участки пришло всего три человека.

Выборы депутатов Совета Федерации 12 декабря в Татарстане не проводились, а выборы депутатов Государственной Думы в республике были признаны не состоявшимися. Довыборы прошли после подписания 15 февраля 1994 года Договора между Российской Федерацией и Татарстаном, в котором признавалось, что «Республика Татарстан как государство объединена с Российской Федерацией Конституцией Российской Федерации».

Чеченская республика 
Власти Чеченской республики (Ичкерии) во главе с президентом Д. М. Дудаевым с 1991 года заявляли о независимости республики и воспрепятствовали проведению всенародного голосования и парламентских выборов 12 декабря 1993 года. Однако в соседних регионах в приграничных к Чечне населённых пунктах (например, в станице Галюгаевская Ставропольского края) жителям Чечни была предоставлена возможность принять участие в голосовании, несмотря на то, что воскресенье в республике было объявлено рабочим днём.

Результаты всенародного голосования 

Днём 13 декабря 1993 года Центральная избирательная комиссия обнародовала первую официальную информацию, содержащую предварительные результаты голосования. 15 декабря председатель Центризбиркома подтвердил в пресс-центре МИД России, что считает новую Конституцию принятой. В течение 10 дней после голосования службы Центризбиркома вели при подсчёте голосов обработку поступающих от участковых и окружных избирательных комиссий протоколов.

22 декабря Центризбирком обнародовал общие итоговые результаты, объявив о том, что всенародное голосование состоялось, а проект Конституции Российской Федерации одобрен необходимым большинством населения. C подобным заявлением 22 декабря выступил Президент России на пресс-конференции в Кремле.

Согласно официальным итоговым данным, во всенародном голосовании приняло участие  зарегистрированных избирателей (54,8 %), большинство из которых —  (58,4 %) проголосовали за принятие новой Конституции. Таким образом, за новую Конституцию проголосовало 58,43 % от числа принявших участие в голосовании, что при явке в 54,81 % составляло 31,02 % от числа зарегистрированных избирателей в России, что существенно меньше половины всех избирателей.

При публикации предварительных результатов всенародного голосования публицисты трактовали «скромные его результаты как всенародное одобрение, не беря во внимание сколько республик (9) и областей (10) высказалось против», по условиям проведённого всенародного голосования. Однако в прессе встречались отдельные высказывания о том, что в некоторых регионах оно не состоялось. В двадцати регионах (не считая Чеченской республики) явка составила менее 50 % (во всех из них «за» проголосовало большинство из пришедших). Только в одном регионе — Усть-Ордынском Бурятском автономной округе — «за» проголосовало большинство от всех зарегистрированных избирателей; во всех остальных регионах большинство избирателей не проголосовало «за» (то есть либо не пришли, либо проголосовали «против», либо испортили бюллетень).

Несмотря на то, что в ряде субъектов Российской Федерации всенародное голосование не проводилось, либо большинство населения проголосовало против проекта конституции, это не имело значения для констатации факта принятия Конституции Российской Федерации. Если правовые требования для принятия Конституции, установленные указами Президента России, были соблюдены, то федеральная конституция вступала в действие и на территории таких субъектов (случаи голосования субъектов федерации против принятия федеральной конституции имели место и в других странах, например, ландтаг Баварии отклонил Основной закон ФРГ 1949 года, что не помешало тому вступить в силу для всех земель ФРГ, а в последующем распространить своё действие на присоединённые новые земли).

Последующие события 

В соответствии с п. «и» ч. 2 ст. 22 «Определение результатов всенародного голосования» «Положения о всенародном голосовании по проекту Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года», утверждённого Указом Президента РФ от 15 октября 1993 года № 1633 «О проведении всенародного голосования по проекту Конституции Российской Федерации», Центризбирком признал всенародное голосование состоявшимся и при подведении его итогов признал Конституцию принятой. Центризбирком также направил текст Конституции Российской Федерации для официального опубликования в газетах «Российская газета» и «Российские вести», в Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС), а также для издания массовым тиражом издательством «Юридическая литература».

Согласно п. 5 Указа Президента РФ от 15 октября 1993 года № 1633, принятая Конституция Российской Федерации вступила в силу с момента опубликования результатов всенародного голосования. Согласно п. 1 Раздела второго «Заключительные и переходные положения» самой Конституции России, Конституция Российской Федерации вступила в силу «со дня официального её опубликования по результатам всенародного голосования», а «день всенародного голосования 12 декабря 1993 года считается днём принятия Конституции Российской Федерации».

Впервые постановление Центризбиркома об итогах всенародного голосования и официальный текст Конституции Российской Федерации были опубликованы 25 декабря 1993 года в «Российской газете» и «Российских вестях». Перед этим президентом был подписан ряд указов, направленных на приведение законов Российской Федерации в соответствие новой конституции.

Со вступлением в силу новой конституции в стране был установлен новый государственный строй, российские регионы приобрели статус равноправных субъектов федерации, Россия становилась смешанной республикой с двухпалатным парламентом при сохранении на посту действующего на тот момент Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.

24 февраля 1994 года Президент России направил вновь избранному Федеральному Собранию ежегодное Послание, в котором призвал на практике реализовать положения принятой Конституции Российской Федерации и содержащиеся в Послании политические, экономические и социальные ориентиры внутренней и внешней политики государства:Россия переживает сейчас один из важнейших этапов развития своей государственности. В конце минувшего года всенародным голосованием была принята первая в её истории демократическая Конституция.Несмотря на острейшую политическую борьбу и духовный разлад, несмотря на огромную психическую и физическую усталость, российское общество нашло в себе силы сделать трудный, но решающий шаг на пути к обновлению и стабильности. И это многократно повышает его ценность. Долг всех нас, кто напрямую причастен к судьбе России, максимально использовать этот шанс…

Наблюдатели на всенародном голосовании и выборах 
К 4 декабря 1993 года в Россию прибыло и прошло аккредитацию Центризбиркома около 600 иностранных наблюдателей.

Руководитель делегации наблюдателей из США директор Международного республиканского института сенатор Маккейн отметил, что «свидетельств того, что выборы были несправедливыми, не было», а сами выборы «подтвердили приверженность России демократическому процессу». Отдельные замечания касались несовершенства избирательного законодательства и скоротечности кампании по проведению голосования и выборов.

Наблюдатели от Парламентской ассамблеи Совета Европы Оле Эсперсен и Фритц Пробст заявили, что «никаких серьёзных нарушений процедуры голосования или фактов воздействия на избирателей не было».

Представитель делегации депутатов Европейского парламента лорд Николас Бетелл отметил, что «в ходе выборов не было нарушений», но обратил внимание на озадаченность и растерянность избирателей по поводу процедуры (при голосовании по проекту Конституции в бюллетене требовалось указать (вычеркнуть) нежелаемый вариант).

Предположения о фальсификации результатов всенародного голосования 
Избирательные бюллетени по выборам в Совет Федерации, Государственную думу и голосованию по проекту Конституции Российской Федерации были уничтожены вскоре после голосования по распоряжению председателя Центризбиркома Н. Т. Рябова. Через несколько месяцев после проведения всенародного голосования поступили замечания об искажениях в отчётах о проценте участия в голосовании, однако они не были ни подтверждены, ни опровергнуты. Отсутствие подробного отчёта о результатах голосования затрудняет оценку соответствующих данных.

В марте 1994 года руководитель рабочей группы по исследованию выборов и референдумов, аналитик администрации Президента России А. А. Собянин, бывший во время всенародного голосования и выборов наблюдателем в Центризбиркоме от блока «Выбор России», высказал в СМИ предположение о фальсификации результатов голосования 12 декабря 1993 года путём подбрасывания миллионов бюллетеней «против» Конституции и «за» ЛДПР и КПРФ.

Позднее, экспертной группой А. А. Собянина при администрации президента был выпущен ряд публикаций о масштабных фальсификациях на всенародном голосовании и выборах, где делался вывод о том, что в голосовании принимало участие не более 46 % от списочного состава избирателей. С началом выхода этих публикаций президентская администрация прекратила сотрудничество с группой А. А. Собянина.

В июне 1994 года Ю. А. Веденеевым и В. И. Лысенко было опубликовано опровержение выводов группы А. А. Собянина.

Вопрос о фальсификации результатов выборов поднимался также редактором журнала «Новое время» К. А. Любарским, требовавшим через СМИ и напрямую от руководителей Центризбиркома Н. Т. Рябова и А. В. Иванченко опубликования полных результатов всенародного голосования и выборов, и направившим соответствующее обращение к депутатам Госдумы. По его мнению, «что касается фальсификаций при голосовании по проекту конституции, то они повсеместно происходили только против принятия конституции».

В 1996 году в докладе М. Г. Филиппова и Питера К. Ордешука, опубликованном Калифорнийским технологическим институтом (где в компьютерном центре в 1994 году проводил расчёты А. А. Собянин), методология и выводы группы А. А. Собянина о фальсификации российских выборов 1993 года были поставлены под сомнение: «не поддаются подтверждению предположения ни о 9,3 миллионов фальсифицированных бюллетеней, ни о явке менее 50 %».

Памятные мероприятия 

Согласно указу Президента России от 19 сентября 1994 года, «в ознаменование принятия всенародным голосованием Конституции Российской Федерации» 12 декабря — день принятия Конституции — был объявлен государственным праздником — «Днём Конституции Российской Федерации». Однако с 1 января 2005 года День Конституции Российской Федерации — 12 декабря — был исключён из числа нерабочих праздничных дней.

14 февраля 2013 года Президент России В. В. Путин подписал распоряжение о праздновании 20-летия принятия Конституции Российской Федерации, после чего в течение года, а также непосредственно 12 декабря 2013 года, прошли памятные мероприятия, приуроченные к 20-летию со дня принятия Конституции Российской Федерации всенародным голосованием. Кроме того, Банк России выпустил в обращение посвящённые этому событию памятные монеты из драгоценных и недрагоценных металлов.

См. также 
 Всероссийский референдум 25 апреля 1993 года о доверии Президенту России Б. Н. Ельцину и одобрении проводимой им социально-экономической политики.
 Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России с 25 июня по 1 июля 2020 года.

Примечания

Комментарии

Сноски

Литература 
 Конституция Российской Федерации. Проект: На референдум 12 декабря 1993 года (всенародное голосование) / (Проект одобрен Конституционным совещанием; представлен Президентом Российской Федерации на всенародное голосование). — : Юридическая литература; Известия, 1993. — 58 с. — ISBN 5-7260-0715-8
 Чернавский Ф. Г. «Реформы», референдум, выход из кризиса. — : Палея, 1993. — 15 с. — ISBN 5-86020-281-4.
 Чернавский Ф. Г. Конституция и положения о выборах 1993 года, экономика и демография. — : Палея, 1994. — 87 с. — ISBN 5-86020-288-1.
 Конституционное совещание: Стенограммы. Материалы. Документы. 29 апреля — 10 ноября 1993 г. / Под общ. ред.: А. А. Собчак, С. А. Филатов, В. С. Черномырдин, С. М. Шахрай, В. Ф. Шумейко, Ю. Ф. Яров. — В 18-ти томах. — : Юридическая литература, 1995—1996.
 Timothy J. Colton, Jerry F. Hough. Growing Pains: Russian Democracy and the Election of 1993. — Washington, DC: The Brookings Institution Press, 1998. — 744p. — ISBN 978-0-8157-1521-4.
 Из истории создания Конституции Российской Федерации. Конституционная комиссия: стенограммы, материалы, документы (1990—1993 гг.) / Под общ. ред. О. Г. Румянцева. В 6-ти томах:
 Т. 1: 1990 год. — М.: Волтерс Клувер, 2007. — 936 с. — ISBN 978-5-466-00305-5.
 Т. 2: 1991 год. — М.: Волтерс Клувер, 2008. — 1120 с. — ISBN 978-5-466-00372-7.
 Т. 3: 1992 год. Кн. первая (январь-июнь 1992 года). — М.: Волтерс Клувер, 2008. — 1120 с. — ISBN 978-5-466-00341-3.
 Т. 3: 1992 год. Кн. вторая (июль-декабрь 1992 года). — М.: Волтерс Клувер, 2008. — 1040 с. — ISBN 978-5-466-00354-3.
 Т. 3: 1992 год. Кн. третья (Строительство конституционной Федерации). — М.: Волтерс Клувер, 2008. — 1112 с. — ISBN 978-5-466-00355-0.
 Т. 4: 1993 год. Кн. первая (январь-апрель 1993 года). — М.: Волтерс Клувер, 2008. — 1120 с.
 Т. 4: 1993 год. Кн. вторая (май-июнь 1993 года). — М.: Волтерс Клувер, 2008. — 1104 с. — ISBN 978-5-466-00375-8.
 Т. 5: Альтернативные проекты Конституции Российской Федерации (1990—1993 гг.) / Фонд конституционных реформ. — М.: Наука, 2009. — 1120 с. — ISBN 978-5-9901889-1-4.
 Т. 6: Дополнительные, мемуарные, справочные материалы / Фонд конституционных реформ. — М., 2010. — 1120 c. — ISBN 978-5-9901889-2-1.
 Румянцев О. Г. К истории создания Конституции РФ (сентябрь-декабрь 1993 г.) (окончание) // Государство и право. — 2009. — № 12. — С. 64-75.
 Румянцев О. Г. Конституция Девяносто третьего. История явления. (Документальная поэма в семи частях от Ответственного секретаря Конституционной комиссии 1990—1993 годов). — М.: ЗАО «Библиотечка РГ», 2013. — 336 c.

Ссылки 

 Электронный музей конституционной истории России // Интернет-проект Российского исторического общества, Академического учебно-научного центра РАН-МГУ и Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.
 Правка президента России Б. Н. Ельцина на проекте Конституции Российской Федерации. 8 ноября 1993 г.
 Политическое заявление Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина в связи с принятием Конституции Российской Федерации. 13 декабря 1993 г.
 История принятия действующей Конституции // Интернет-проект «Конституция России» ООО «НПП „ГАРАНТ-СЕРВИС“».
 Итоги Всенародного голосования по проекту Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года // Сайт ЦИК РФ.
 Подборка материалов, касающихся проведения всенародного голосования в Пензенской области // Государственный архив Пензенской области.
 Подборка листовок и бюллетень к всенародному голосованию по проекту Конституции РФ // Интернет-портал Государственной публичной исторической библиотеки.

Конституционные референдумы в России
Референдумы 1993 года
1993 год в политике России
Конституционный кризис в России 1992—1993 годов
Декабрь 1993 года